H15 ou H-15 peut faire référence à :

Architecture 
 Tour H15, un gratte-ciel résidentiel situé à Paris.

Domaine militaire 
 HMS Esk (H15), un destroyer de classe E de la Royal Navy lancé en 1934 et coulé par une mine en 1940 au nord-ouest de Texel.

Médecine 
 Affections de la sclérotique, d'après la classification internationale des maladies ;
 H15, un type d'hémagglutinine dans le virus de la grippe.

Transports 
Aéronautique 
 Lioré et Olivier LeO H-15, un hydravion de transport français.

Route
  Route principale suisse 15 reliant Thayngen à Rapperswil-Jona.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres